Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1926 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 24 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Daphne Akhurst bat Esna Boyd en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Marjorie Cox Crawford et Sylvia Lance Harper.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1926
Australie Simple dames
1926 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)